

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Przyrąb – przysiółek wsi Przeciszów w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Przeciszów
 Przyrąb – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław